Рудницький-Любєніцький:
 Рудницький-Любєніцький Сильвестр — український католицький єпископ луцько-острозький (1751–1778).
 Рудницький-Любєніцький Теодосій — український католицький єпископ луцько-острозький (1731–1751).